Ossa, plurale di "osso" e utilizzato principalmente per le ossa umane
 OSSA, casa motociclistica spagnola
 Ossa, monte mitologico
 Ossa, montagna della Tasmania
 Ossa – strumento musicale

Letteratura 
 Ossa (Bones) – romanzo di Fae Myenne Ng del 1993
 Ossa (Bones) – romanzo di Jan Burke del 2000
 Ossa (Bones) – romanzo di Jonathan Kellerman del 2008